Санто Томас Тамазулапан има више значења:

 Општина Санто Томас Тамазулапан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас Тамазулапан (Санто Томас Тамазулапан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику